Dhrosopiyí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Voulgaréli, kommunhuvudort, Epirus, Nomós Ártas, 
 Drosopigí (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 
 Drosopigí (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar